Линда Хант (, урождённая Лидия Сюзанна Хантер; род. , Морристаун, Нью-Джерси, США) — американская актриса.

Биография 
Лидия Хантер родилась 2 апреля 1945 года в городе Морристаун (штат Нью-Джерси) в семье учительницы игры на фортепиано Элзи Дойинг Хантер и вице-президента нефтяной компании Рэймонда Дэви Хантера. Помимо неё в семье был ещё один ребёнок — её сестра Марша.

Линда дебютировала в кино в 1980 году в фильме Роберта Олтмена «Попай». Спустя год она снялась в фильме «Год опасной жизни», экранизации романа Питера Уира. Линда исполнила роль фотографа Билли Квана, получив за эту роль премию «Оскар» и став первой актрисой, удостоенной этой премии за исполнение мужской роли.

Хант также известна как хорошая театральная актриса, выигрывавшая дважды премию «Оби» и один раз номинировавшаяся на «Тони». Её знаменитыми театральными ролями являются тётя Дэн в постановке «Тётя Дэн и Лемон» и сестра Элоиза в «Сомнении». На телевидении известна по роли судьи Зои Хиллер в сериале «Практика».

С 2009 года исполняет роль Генриетты «Хэтти» Ландж в сериале «Морская полиция: Лос-Анджелес». В 2011 году роль принесла ей номинацию на премию Teen Choice Award.

Линда Хант — открытая лесбиянка, её партнёрша (вместе с 1976 года, женаты с 2008 года) — психотерапевт Карен Клейн.

В школе будущей актрисе диагностировали гипофизарный инфантилизм (нехватку гормона роста). Её рост составляет 145 сантиметров, что существенно сказывается на её репертуаре.

Фильмография

Награды 
 Оскар 1984 — «Лучшая актриса второго плана» («Год опасной жизни»)

Примечания

Ссылки 

 Линда Хант на сайте City Arts & Lectures

Лауреаты премии Obie
Актёры-карлики
Актрисы театра США
Актрисы озвучивания США
Лауреаты премии AACTA
Киноактрисы США